Клаптик (актор озвучування, ютубер)

 Клаптик (біологія) (flocculus) — одна з часток мозочка
 Додатковий клаптик (біологія) (flocculus accessorius)